Парламентская ассамблея (, ) — двухпалатный представительный и законодательный орган (парламент) Боснии и Герцеговины.

Состав 

 Нижняя, Палата представителей (, , ) включает 42 депутата, выбираемых на четыре года по пропорциональной системе. Все три общины страны — сербы, хорваты и босняки — представлены в Палате представителей 14 депутатами. Последние выборы в Палату представителей состоялись 7 октября 2018 года. В новом составе Палаты представителей представлены следующие партии:
 Партия демократического действия — 8 мест
 Союз независимых социал-демократов — 6 мест
 Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины — 5 мест
 Демократический фронт, Социал-демократы — 4 места
 Социал-демократическая партия Боснии и Герцеговины — 4 места
 Сербская демократическая партия, Партия демократического прогресса — 4 места 
 Наша партия, Независимый блок — 4 места
 Объединённая Сербская, Социалистическая партия — 2 места
 Союз за лучшее будущее Боснии и Герцеговины, Движение демократического действия — 2 места
 Народная европейская партия Боснии и Герцеговины — 1 место
 Демократический народный союз — 1 место
 Народ и справедливость — 1 место
 Верхняя, Палата народов (, ) включает 15 депутатов, утверждённых парламентами автономных республик.

Спикеры (1990—1997) 

 Момчило Краишник 1990 — 29 октября 1992
 Абдула Коньичия 29 октября 1992 — 25 декабря 1992
 Миро Лазович 25 декабря 1992 — 3 января 1997

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Парламентской скупщины 

Босния и Герцеговина